Anthony Hamilton puede hacer referencia a:
Anthony Hamilton (n. 1971), cantante, compositor y productor estadounidense;
Anthony Hamilton (n. 1971), jugador de snooker inglés; y a
Anthony Hamilton (n. 1980), peleador estadounidense.